Фор, Поль (, 1872—1960) — французский поэт-символист.
  (, 1878—1960) — французский политик, генеральный секретарь СФИО (1920—1940).
 Фор, Поль (, 1916—2007) — французский археолог.